Rayanovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Раяновци) :
Rayanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Dragoman, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Rayanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Belogradtchik, situé dans l'oblast de Vidin.